Gjallarhorn : lur du dieu Heimdall dans la mythologie nordique ;
 Gjallarhorn : groupe de musique finlandais.